Любятово — бывший посёлок в Псковской области, сегодня — микрорайон (пригород) Пскова.
 Любятово — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость.
 Любятово — российский бренд печенья и каш быстрого приготовления.